After Life ist der Titel folgender Werke:
 After Life – Nach dem Leben (ワンダフルライフ), japanischer Spielfilm von Hirokazu Koreeda (1998)
 After.Life, US-amerikanischer Horrorthriller von Agnieszka Wojtowicz-Vosloo (2009)
 After Life (Fernsehserie), britische Fernsehserie von Ricky Gervais (2019–2022)

Siehe auch:
 Afterlife, Begriffsklärungsseite